Terziani – cognome italiano
 Pietro Terziani – compositore italiano